Brandon Capwell is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Hij werd opgevoed door Gina Capwell, maar zijn biologische moeder is Santana Andrade. De rol werd door verschillende jongetjes gespeeld, maar het meest bekend is Justin Gocke. Gocke won in 1989 een Emmy Award voor de rol.

Capwell